Het synchroonspringen vanaf de 10 meter toren voor gemengde duo's tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2017 vond plaats op 15 juli 2017 in de Danube Arena in Boedapest.

Uitslag

Externe link 
  Uitslag

Gemengd 10 synchroon